copula – funkcja matematyczna
 copula, kopula – łącznik gramatyczny
 copula, koppel – muzyka organowa:
 układ połączeń klawiatur oraz klawiatur do pedału
 głos organowy
 copula – krótki zwrot zakończeniowy stosowany w polifonicznych utworach muzycznych XII wieku